Arkham kan het volgende betekenen:

 Arkham (Lovecraft), een fictieve stad uit het werk van H.P. Lovecraft
 Arkham (band), een Belgische progressieve rockband uit het begin van de jaren 70
 Arkham Asylum, een locatie uit de Batman-franchise